87. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów - zawody sportowe, które odbyły się od 11 do 20 kwietnia 2008 w Lignano Sabbiadoro (Włochy). Były to równocześnie 21. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Klasyfikacja mężczyzn

Klasyfikacja kobiet

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2008 w sporcie
2008 we Włoszech